

События 
 Консулы Имп. Цезарь Флавий Валерий Констанций А. и Имп. Цезарь Гай Галерий Валерий Максимиан А.
 Констанций отправил письмо Галерию с просьбой отправить к нему его сына Константина. Константин бежал из Никомедии и добрался до Гезориака (Булонь). Констанций и Константин отплыли в Италию. Констанций разбил пиктов и шотландцев. 25 июля — Смерть Констанция в Эбораке. Армия провозгласила Константина августом.
 306—337 — Император Рима Константин I Великий, Гай Флавий Валерий (28 февраля 272 (282 или 288) — 22 мая 337).
 Константин написал Галерию письмо, прося признать себя цезарем Галлии, Британии и Испании, что тот и сделал. Галерий объявил августом Запада Севера, а цезарем — Константина. Константин успешно воевал с франками и алеманами и перестроил оборонительный сооружения на рейнской границе. Галерий попытался увеличить налоги в Италии и ослабить преторианцев.
 28 октября — Восстание преторианцев в Риме. Августом провозглашён Максенций, сын Максимиана. Максимиан и Максенций начинают войну с Севером.
 306—312 — Император Рима Максенций, Марк Аврелий Валерий (ок. 280 — 28 октября 328). Сын Максимиана и зять Галерия.
 Епископский съезд на западе империи.
 Поражение и гибель Сыма Ина. Отравление императора Хой-ди. Возведение на престол Хуай-ди.
 306—313 — Император Западной Цзинь Хуай-ди (Сыма Чжэ). Девиз «Вечное счастье».

Родились 
 Ефрем Сирин

Скончались 
 Димитрий Солунский
 Святая Варвара
 Феодор Тирон — христианский святой, почитаемый в лике великомученика.

См. также